Mieczysław Tyczka (ur. 1925) – profesor nauk prawnych
 Antoni Tyczka – (ur. 1952) – polski polityk
 Edward Nowicki ps "Tyczka" (1910-1945) – porucznik  
 tyczka geodezyjna

Zobacz też 
 Ostew